Alfred Biré (1826–1897), homme politique français, sénateur de la Vendée durant la  République, frère d’Edmond Biré et père d’Anatole Biré ;
 Anatole Biré (1863–1941), homme politique français, sénateur de la Vendée, fils d’Alfred Biré ;
 Edmond Biré (1829–1907), écrivain français, frère d’Alfred Biré.

de Biré
 Louis-Théodore de Biré (1826-1907), général français.

Homonymie